Engleska
Stamford (Lincolnshire, Engleska)

SAD
Stamford, Connecticut
Stamford, Nebraska
Stamford, Teksas
Stamford, Vermont
Stamford, New York (selo)
Stamford, New York (grad)